Con el nombre de los mejores clubes del siglo de cada continente se  le conoce a la serie de estudios realizados por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) entre septiembre y octubre del año 2009 con el fin de dar a conocer cuáles fueron los clubes de mayor rendimiento de cada continente en el periodo comprendido desde el año 1901 hasta el 2000.

El organismo decidió crear un modus vivendi uniforme para todos los clubes de todos los continentes y la elaboración de rankings continentales de clubes del siglo . Según explica la IFFHS, que ha apostado por hacer una clasificación por continentes y no mundial dada la dificultad de equiparar los títulos, las competiciones nacionales no son más que un requisito previo para poder optar a la parte continental de las competiciones de clubes, mientras que las competiciones intercontinentales no han sido tenidas en cuenta.

Los resultados recibieron una gran respuesta en todo el mundo y una unánime aprobación debido a que el organismo publicó un contexto histórico de la distinta evolución del deporte en cada continente durante el siglo , las competiciones incluidas en el estudio y su respectiva ponderación.

Europa 

A continuación se indican los mejores diez equipos de Europa en el siglo .

Sudamérica 

A continuación se indican los mejores diez equipos de América del Sur en el siglo .

África 
A continuación se listan los mejores diez equipos de África en el siglo .

Norte y Centro América 
A continuación se listan los mejores diez equipos de América del Norte y América Central en el siglo .

Asia 
A continuación se listan los mejores diez equipos de Asia en el siglo .

Oceanía 
La poca cantidad de torneos internacionales disputados por equipos de la OFC, dio lugar a que también se tengan en cuenta resultados de campeonatos nacionales de Australia y Nueva Zelanda, además de torneos regionales del primero, asignando puntos a los primeros puestos.

A continuación se listan los mejores diez equipos de Oceanía en el siglo .

Listado de ganadores

Véase también 
 Mejor club del siglo  de la FIFA
 Mejor club del siglo  según la IFFHS

Referencias 

Premios IFFHS
Historia del fútbol
Campeonatos internacionales de fútbol entre clubes
Premios establecidos en 2009